Dijksterhuizen (Dongeradeel), buurt(schap) in de Nederlandse provincie Friesland.
Dijksterhuizen (Waadhoeke), buurtschap  in de Nederlandse provincie Friesland.